Джон Локвуд Кіплінг (;  6 липня 1837 —  26 січня 1911) — англійськи ілюстратор. Батько Редьярда Кіплінга.
 Редьярд Кіплінг (,  30 грудня 1865 —  18 січня 1936) — англійський поет та прозаїк. Лауреат Нобілівської премії з літератури (1907).